Piazzetta ima više značenja:
 Piazzetta, Bolzano
 Piazzetta, Ravenna